

Patronyme 

 Arthur Vernes (1879-1976), médecin français
 Charles Vernes (1786-1858), banquier franco-suisse
 François Vernes (1765-1834), homme de lettres genevois
 Henri Vernes (1918-2021), pseudonyme de Charles-Henri Dewisme, romancier dessinateur
 Jacob Vernes (1728-1791), théologien genevois, polémiste de Voltaire
 Jean-Marc Vernes (1922-1996), banquier français
 Jean-René Vernes (1914-2012), théoricien du bridge
 Louis Dufour-Vernes (1839-1909), archiviste et historien genevois
 Maurice Vernes (1845-1923), théologien français
 Michel Vernes (1940-2013), historien français

Toponyme 

 Col de Vernes

Autres 
 Famille Vernes
 Banque Vernes, banque française
 Institut Arthur Vernes, centre médical fondé par Arthur Vernes à Paris

Homonymie de patronyme